

Razvoj kompanije

1948. – 2008. 
Najveća i najstarija zagrebačka hotelska kompanija i jedna od najvažnijih u Republici Hrvatskoj, osnovana je 1948. godine kao ugostiteljsko poduzeće koje se uspješno bavilo razvojem ugostiteljske ponude na području grada Zagreba. Potrebom za proširenjem ponude i na smještajne kapacitete, 1968. godine otvoren je hotel Sport, današnji Panorama Zagreb Hotel. Do 1977., u svoja tri hotela, tvrtka je raspolagala s oko 400 soba, nakon čega je uslijedila potreba za daljnjim razvojem hotelske ponude i usluge. 1984. uz zahtjeve suvremenog tržišta, dograđen je i adaptiran Hotel Sport, koji postaje hotel Panorama, zatim Hotel Jadran i Hotel Park.  Početkom ratnih 1990- ih započinje izgradnja Sheraton Zagreb Hotela, koji je otvoren 1995., kao prvi hotel s 5*, prema uvjetima nove kategorizacije u samostalnoj Republici Hrvatskoj.  Zagreb, a i Hrvatska time su dobili hotel koji je začeo s poslovanjem prema standardima međunarodne hotelske korporacije (Starwood Hotels & Resorts Worldwide) i pružao, baš kao i danas, vrhunsku razinu ponude i kvalitete usluge. U tom razdoblju dolazi do uspješne privatizacije društvenog poduzeća HUP- Zagreb, koje postaje dioničko društvo. Razdoblje najveće ekspanzije tvrtke počinje 1997. kad je HUP-ZAGREB d.d. kupio Hotel International, a 2003. tadašnji hotel Opera (bivši hotel InterContinental). Hoteli su u narednim godinama bili u potpunosti obnovljeni. Sklopljen je novi ugovor o upravljanju dva branda, pa tako hotel Panorama postaje Four Points by Sheraton Panorama Zagreb (2003. – 2013.) a hotel InterContinental/Opera počinje poslovati kao The Westin Zagreb Hotel.  Akvizicijom spomenutih hotela i podizanjem kvalitete pobude i usluge, HUP- ZAGREB d.d. bitno je obogatio svoju ponudu, ali i ponudu grada Zagreba i Republike Hrvatske.  Do kraja 2004. godine tvrtka je otkupila većinski udio u društvu Hoteli Mlini d.d. i Hoteli Srebreno d.d. te započela s pripremom ambicioznog programa razvoja na dubrovačkom području, pod zajedničkim brandom Dubrovnik Riviera Hotels.

Danas 
HUP-ZAGREB d.d., danas raspolaže sa šest hotela u gradu Zagrebu čije se usluge protežu od 2* do 5*, a to su: The Westin Zagreb Hotel (5*), Sheraton Zagreb Hotel (5*), Hotel International (4*),  Panorama Zagreb Hotel (4*), Hotel Jadran (3*) te Hotel Zagreb (2*). 

HUP-ZAGREB d.d. ukupno raspolaže s preko 1.300 soba, 120 apartmana, 22 restorana i bara, 45 konferencijskih dvorana, koje godišnje ugoste preko 110.000 sudionika tijekom 1.300 skupova i 500 evenata u svojim zagrebačkim i dubrovačkim hotelima.

Osim zagrebačkih hotela HUP ZAGREB d.d. je većinski vlasnik društva Dubrovnik Riviera Hotels, čiji hoteli se nalaze na dubrovačkoj rivijeri,  u Mlinima i Srebrenom, 10 km od Dubrovnika: uz postojeće objekte, Hotel Astarea (3*) i Villas Mlini (4*), za 2015. najavljeno je otvorenje novog Resort Hotela Orlando u Srebrenom te Boutique Hotela Mlini u Mlinima.

HUP-Zagreb d.d. prati globalne trendove i standarde kvalitetne usluge, oslanjajući se pritom na tradiciju i dugogodišnje iskustvo. Kao lider neprekidno ulaže u tržišno pozicioniranje i promoviranje destinacije, pružajući uslugu koja nadilazi očekivanja gosta te neprekidno podiže kvalitetu ponude, uz stalno praćenje trendova, želja i potreba suvremenog gosta te ulaganje u timski rad i edukaciju zaposlenika.

2018.g. Adris grupa d.d. kupuje većinski udio društva Hup - Zagreb d.d.

Nagrade i priznanja 
Posebna strukovna nagrada, "Turistički cvijet - Kvaliteta za Hrvatsku": The Westin Zagreb - Najbolji kontinentalni hotel u kategoriji 5*(2013., 2012., 2008., 2007.), Sheraton Zagreb Hotel - Drugi najbolji kontinentalni hotel u kategoriji 5* (2013., 2012., 2008., 2007.), Hotel International - Najbolji kontinentalni hotel u kategoriji 4* (2010.,  2011., 2012.) te posebno priznanje za dugogodišnju kvalitetu (2013.), Hotel Panorama Zagreb (Four Points by Sheraton Panorama Zagreb) - drugi najbolji kontinentalni hotel s 4* (2013.). Nagrada za životno djelo Anđelku Leki (2013). Brojna i kontinuirana priznanja TripAdvisora za kvalitetu svih hotela.

Hoteli

The Westin Zagreb  
The Westin Zagreb smješten je u samom središtu Zagreba, pored muzeja Mimara, okružen brojnim kulturnim atrakcijama. Gostima nudi raskošno uređene interijere te vrhunsku, visoko personaliziranu uslugu. Raspolaže s 349 raskošno uređenih soba i apartmana.  Omiljeno je odredište istaknutih domaćih i međunarodnih gostiju i drugi je dom svjetskim uglednicima. The Westin Zagreb ugostio je predsjednika SAD-a, G. W. Busha, američku državnu tajnicu, Condoleezu Rice, predsjednika Ruske Federacije, V. Putina, predsjednika Narodne Republike Kine Hu Jintaoa, predsjednika Međunarodnog olimpijskog odbora Juana Antonia Samarancha te mnoge ostale i uvažene goste.  

The Westin Zagreb, od svih zagrebačkih hotela, raspolaže s najvećim kongresnim prostorima - trinaest multifunkcionalnih dvorana među kojima je i nadaleko poznata Kristalna dvorana s impresivnim kapacitetima (do 1000 gostiju, koktel postav) i tradicijom ugošćavanja brojnih međunarodnih konferencija i summita na najvišem nivou.

Sheraton Zagreb Hotel 
Smješten u središtu Zagreba, Sheraton Zagreb Hotel, prvi hotel u samostalnoj Republici Hrvatskoj s 5*, prema novim kriterijima kategorizacije (otvoren 1995.) u neposrednoj je blizini glavnih zagrebačkih znamenitosti. U potpunosti obnovljen 2015., Sheraton Zagreb Hotel raspolaže s 306 luksuzno uređenih soba i apartmana, dva restorana (Kralj Tomislav i Fontana) te dva bara (Imperial Cafe i Piano Bar) i moderno opremljenim Wellness centrom. Najveća dvorana hotela je Velika dvorana, koja je ugostila brojne međunarodne i regionalne konferencije i okupljanja gospodarske elite. Prostrane i raskošne sobe, 13 multifunkcionalnih kongresnih dvorana koje su ugostile brojne svjetske konferencije i summite, business centar, vrhunska kuhinja i brojne delicije, wellness centar s prostranim bazenom samo su neke od značajki koje čine ovaj hotel omiljenim odredištem stranih i domaćih turista.

Panorama Zagreb Hotel 
Panorama Zagreb Hotel prvi je hotel koji je započeo s poslovanjem unutar HUP-ZAGREB d.d. grupacije. Otvoren je 1968. kao hotel Sport, nasuprot zagrebačkog Doma Sportova. Tijekom Univerzijade hotel je preuređen i obnovljen te počinje poslovanje pod novim imenom, koje je, uz poneke modifikacije, zadržao i do danas: hotel Panorama. Ovaj najviši hotel u Hrvatskoj, s 19 katova, raspolaže s 280 soba i apartmana, šest moderno uređenih dvorana, restoranom Šestine, Lobby Barom te terasom Breza. U razdoblju od 2003. do 2013. hotel je poslovao pod brandom "Four Points by Sheraton Panorama Zagreb", a od 1. siječnja 2014., nastavlja poslovanje neovisno, pod nazivom i brandom Panorama Zagreb Hotel. Ovaj je najviši hotel u Hrvatskoj, poznat i po ugošćavanju brojnih sportskih grupa.

Hotel International 
Hotel International smješten je u poslovnom središtu Zagreba, okružen brojnim sjedištima domaćih i međunarodnih kompanija i ministarstvima i odredište je poslovnih ljudi. Hotel, koji je u sastavu grupacije HUP-ZAGREB d.d. od 2003., raspolaže s 207 moderno uređenih soba, četiri kongresne dvorane, restoranom i barom te pratećim sadržajima. Hotel je tri godine zaredom (2010. – 2012.) ponio nagradu "Turistički cvijet - Kvaliteta za Hrvatsku" za najbolji kontinentalni hotel s 4*, dok je 2013. primio posebno priznanje za dugogodišnju kontinuiranu kvalitetu usluge. Godine 2014. hotel International dobio je među prvima, u sklopu pilot projekta Udruge poslodavaca u hotelijerstvu i Ministarstva turizma, certifikat za vođenje tzv. "zelenog poslovanja" - "Održiv hotel".

Hotel Jadran 
U samom središtu Zagreba, pet minuta hoda od glavnog gradskog trga i katedrale, nalazi se bed&breakfast hotel Jadran. Hotel je izgrađen 1950 -ih godina za potrebe brojnih poslovnih putnika i trgovaca na proputovanju kroz Zagreb. Hotel je od sredine 1980-ih u sastavu HUP-a ZAGREB d.d. 2013. hotel prolazi kroz temeljitu obnovu svih kapaciteta. Hotel Jadran, smješten u središtu Zagreba, s pogledom na zagrebačku prvostolnicu, nudi šarm malih gradskih hotela, i mnoštvo paketa, kreiranih za uzbudljiv razgled grada i okolice.

Hotel Zagreb 
Ovaj je bed&breakfast hotel smješten na istočnom dijelu Zagrebačkog velesajma, u blizini poznatog zagrebačkog jezera Bundek, koji je okružen brojnim šetnicama i cvijećem. Hotel raspolaže s 48 soba, prostranim parkiralištem i atraktivnim položajem: svega 10 -ak minuta od središta grada.

Dubrovnik Riviera Hotels 
Kompleks hotela i vila smješten je uz obalu Župskog zaljeva odnosno dubrovačke rivijere, 10 km od Dubrovnika. Uz postojeći Hotel Astarea i kompleks vila Mlini (Villas Mlini) u Mlinima, za 2015. godinu predviđeno je otvorenje novoizgrađenog Sheraton Dubrovnik Riviera Hotela u Srebrenom, drugog Sheraton hotela u Hrvatskoj te hotela Mlini,  u Mlinima, koji je otvoren u lipnju 2015.  

Na taj se način zaokružuje i upotpunjuje ponuda hotela i vila na dubrovačkoj rivijeri, okupljena pod brandom Dubrovnik Riviera Hotels.  

Dubrovnik Riviera Hoteli svojom raznovrsnom ponudom za nezaboravan ljetni provod, potpuni odmor i relaksaciju te obnovu energije, ali i ponudom cjelogodišnje poslovne konferencije i kongrese tvore novu komplementarnu destinaciju za modernog turista. 

www.dubrovnik-riviera-hotels.hr

Hotel Astarea 
Astarea nalazi se u Mlinima, na dubrovačkoj rivijeri.

Hotel Astarea raspolaže s 307 soba i četiri
apartmana.

Hotel Mlini 
Novo izgrađeni (2015. godine), Hotel Mlini se smjestio uz plažu u mjestu Mlini i dio je kompleksa Astarea-Mlini. U hotelu Mlini na
raspolaganju je 85 novo opremljenih soba s balkonom i pogledom na more. Šljunčane i pješčane plaže dostupne su na kratkoj
pješačkoj udaljenosti.

Vile Mlini 
Vile Mlini smještene su u neposrednoj blizini hotela Astarea, u mjestu Mlini. U okviru
objekta gostima su na raspolaganju 36 apartmana u vilama te 3 prostrana
apartmana u Vili Lučić. 

Dubrovačka
zračna luka i povijesna jezgra Dubrovnika, lokalitet pod zaštitom UNESCO-a,
smještene su u krugu od 9 km od vila Mlini.

Sheraton Dubrovnik Riviera Hotel 
Sheraton Dubrovnik Riviera Hotel, smješten u Srebrenom, otvoren je u ljeto 2015. Jedan od najluksuznijih Sheratona na Mediteranu,
smješten je na samoj obali mora, svega 10 min od Dubrovnika. Hotel raspolaže s 239
modernih soba te 11 luksuznih apartmana. Hotel je izgrađen na mjestu
nekadašnjeg hotela Orlando.

Izvori

Vanjske poveznice 
 HUP Zagreb
 Dubrovnik Riviera Hotels
 Hotel Zagreb
 Hotel Jadran
 Hotel International
 Panorama Zagreb Hotel
 Sheraton Zagreb Hotel 
 The Westin Zagreb

Hrvatske tvrtke
Tvrtke iz Zagreba
Ugostiteljstvo